Gøran Sørloth (Kristiansund, 16 de julho de 1962) é um ex-futebolista profissional norueguês, atacante retirado.

Carreira 
Sørloth integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1962
Naturais de Moscou
Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Strindheim IL
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Viking FK
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994